Łagów ist der Name von Orten in Polen:

 Łagów (Powiat Kielecki), Stadt im Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Łagów (Powiat Kielecki), Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łagów (Powiat Świebodziński), deutsch Lagow, Landgemeinde im Powiat Świebodziński (Kreis Schwiebus), Woiwodschaft Lebus 
 Łagów (Dąbie), deutsch Logau, Ortschaft in der Landgemeinde Dąbie (Gersdorf), Woiwodschaft Lebus
 Łagów (Łyszkowice), Ortschaft in der Landgemeinde Łyszkowice, Woiwodschaft Łódź
 Łagów (Zgorzelec), deutsch Leopoldshain, Ortschaft in der Landgemeinde Zgorzelec (Görlitz), Woiwodschaft Niederschlesien